

Мешень () — село у Леовському районі. Адміністративно підпорядковується місту Яргара.
 Мешень () — село у Резинському районі.